

Коннеллсвілл — місто, штат Пенсільванія
 Коннеллсвілл Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія